Григорий Ильич Гельфенштейн (3 января 1922 года) — старший оператор РЛС «Редут-3», предупредивший запланированное фашистами уничтожение артиллерии Балтийского флота в сентябре 1941 года.

Биография 
Родился в Одессе 3 января 1922 года.

В 1940 году после окончания средней школы-десятилетки № 36 призван в армию.

После начала войны — старший оператор РЛС «Редут-3».

21 сентября 1941 года расшифровал на индикаторе около 230 фашистских бомбардировщиков и вскоре понял, что две из трёх ударные колонны начали движение к Финскому заливу. Догадался: они летят бомбить Кронштадт, чтобы уничтожить артиллерию Балтийского флота.

Вопреки инструкции, без шифровки передал донесение на командный пункт ПВО Ленинградского фронта, в Кронштадт и на командный пункт противовоздушной обороны Балтийского флота.

Была объявлена тревога, и нападение немецкой авиации на Кронштадт оказалось безрезультатным.

После войны Гельфенштейн продолжил заниматься радиолокацией, окончил ЛПИ (1961), получил около 20 авторских свидетельств на изобретения.

Источники 
 Как Григорий Гельфенштейн спас Ленинград 
 Воспоминания Гельфенштейна Григория Ильича 
 http://ami-moy.narod.ru/A425/pages/A425-042.html 
 История Петербурга, Выпуски 1-4. «Нестор», 2001
 http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art018&year=2010&nnumb=17 
 Наука и жизнь. Изд-во «Правда», 1991 № 9
 Цитадель. Цитадель, 1996

Разведчики Великой Отечественной войны
Родившиеся в 1922 году
Родившиеся в Одессе
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета